Marc Ingla i Mas (1966-), homme d'affaires catalan
 Mireia Ingla i Mas (1967-), avocate et femme politique catalane.